Тлајакапан има више значења:

 Општина Тлајакапан (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Тлајакапан (Тлајакапан, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику